Zangerl est un patronyme, qui peut désigner plusieurs personnes ;

en zoologie, Zangerl est l'abréviation usuelle de Rainer Zangerl.

Sport 

 Thomas Zangerl, skieur autrichien.

Sciences 

 Rainer Zangerl, paléontologue américain, d'origine suisse.